Diese Liste der Ladykracher-Episoden enthält alle Episoden der deutschen Fernsehserie Ladykracher, sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung. Zwischen 2001 und 2013 entstanden in acht Staffeln 101 Episoden mit einer Länge von jeweils etwa 25 Minuten.

Staffel 1 
Die erste Staffel wurde von dem 11. Januar bis zum 12. April 2002 auf Sat.1 mit 13 Episoden erstausgestrahlt.

Staffel 2 
Die zweite Staffel wurde von dem 27. September bis zum 20. Dezember 2002 auf Sat.1 mit 13 Episoden erstausgestrahlt.

Staffel 3 
Die dritte Staffel wurde von dem 19. September bis zum 19. Dezember 2003 auf Sat.1 mit 13 Episoden erstausgestrahlt.

Staffel 4 
Die vierte Staffel wurde von dem 7. November 2008 bis zum 30. Januar 2009 auf Sat.1 mit 12 Episoden erstausgestrahlt.

Staffel 5 
Die fünfte Staffel wurde von dem 30. Oktober 2009 bis zum 19. Februar 2010 auf Sat.1 mit 12 Episoden erstausgestrahlt.

Staffel 6 
Die sechste Staffel wurde von dem 18. Februar bis zum 29. April 2011 auf Sat.1 mit 10 Episoden erstausgestrahlt.

Staffel 7 
Die siebente Staffel wurde von dem 20. April bis zum 25. Mai 2012 auf Sat.1 mit 10 Episoden erstausgestrahlt.

Staffel 8 
Die achte Staffel wurde von dem 5. April bis zum 24. Mai 2013 auf Sat.1 mit 10 Episoden erstausgestrahlt.

Specials 
Nach jeder Staffel gab es eine Best-Of der Staffel.

Weblinks 
 Ladykracher auf fernsehserien.de

Episodenliste